

Мокрушино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Мокрушино — присілок, Мішкинський район, Курганська область